A Banda Sambanovo é uma banda brasileira de músicas católicas formada em 2005 na cidade de Santarém, Pará. Os membros da banda são jovens voluntários, de diversas formações e idades, que levam a música católica para as cidades e comunidades da Amazônia Brasileira como forma de missão de evangelização. A banda é baseada na Comunidade de Nossa Senhora das Graças, na cidade de Santarém, Pará. Além das apresentações em shows, os membros da banda também participam de projetos de musicalização nas comunidades da cidade.

História 
Após o vocalista Ed Lúcio ter desligado-se da banda de pagode que participara até então em que realizava apresentações em bares e festas da cidade, os primeiros passos para a criação da banda foram dados através da participação dos ministérios de música nas celebrações das missas nas igrejas. A partir de então, mais jovens juntaram-se à banda, de forma semelhante ao fundador, deixando suas bandas originais para participar da missão católica através da música, dando início à primeira formação do Sambanovo.

Em 2011, foi criado o Sambanovo Folia, uma festividade de carnaval voltada para a música católica, que atrai pessoas de toda a região de Santarém. O evento recebe milhares de pessoas de Santarém e cidades vizinhas e serve como a única fonte de renda para manutenção das atividades anuais da banda.

Em 2013, a banda foi convidada à Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro. Viajando juntos com uma caravana de 250 jovens de Santarém, os membros apresentaram-se na Praia de São Francisco.

Em 2015, foi gravado seu primeiro DVD, comemorando seus 10 anos de formação, no Theatro Victória, em Santarém.

Integrantes 

 Ed Lúcio - Vocais
 Sheza Mayara - Vocais
 Elisson Pimentel - Vocais
 Lorrana Queiroz - Vocais
 Railton Sarmento - Bateria
 Djoci Wender - Percussão
 Wagner Lourival - Percussão
 Silvino Ferreira - Percussão
 Lauro Fernandes - Guitarra Baiana / Solo
 Yago Maciel - Guitarra Base
 Cleverson Henrique - Violão
 Sullywan "Rogério" Almeida - Teclados
 André Tavares - Saxofone
 Wesley Santos - Saxofone
 Andriel Sena - Trompete
 Daniel Souza - Trombone

Discografia

DVDs 
 2015 - Sambanovo - 10 Anos

Ligações externas 
 

Bandas do Brasil
Cantores católicos do Brasil
Bandas formadas em 2005